AMDP steht für:

 ABAP Managed Database Procedures, siehe AMDP (Informatik)
 Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie, siehe AMDP-System
 Association mondiale pour le développement de la philatélie, Weltverband zur Entwicklung der Philatelie

Abkürzung